в Сербии:

 Лайковац (община) — община в Колубарском округе
 Лайковац (город) — город в Сербии, центр общины Лайковац
 Лайковац (село) — село в общине Лайковац